Glaphyromorphus är ett släkte av ödlor. Glaphyromorphus ingår i familjen skinkar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skinkar
Glaphyromorphus